Il doppio del torneo di tennis LA Tennis Open Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alexandra Mueller e Asia Muhammad che hanno battuto in finale Christina Fusano e Yasmin Schnack 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Alexa Glatch /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Christina Fusano /  Yasmin Schnack (finale)

 Macall Harkins /  Teodora Mirčić (semifinali)
 Alexandra Mueller /  Asia Muhammad (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

LA Tennis Open Challenger 2011